Quintáns puede referirse a:
 Quintáns (Ameijenda), aldea española de la parroquia de Ameijenda, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Quintáns (Ames), aldea española de la parroquia de Ames, del municipio de Ames, provincia de La Coruña, Galicia.
 Quintáns (La Baña), localidad española de la parroquia de Troitosende, del municipio de La Baña, provincia de La Coruña, Galicia.